Doron  peut désigner :
 le Doron de Beaufort, une rivière française affluent de l'Arly ;
 le ruisseau du Dorinet, une rivière française affluent du Doron de Beaufort ;
 le Doron de Bozel, une rivière française affluent de l'Isère, et ses affluents :
 le Doron de Belleville ;
 le Doron des Allues ;
 le Doron de Pralognan ;
 le Doron de Chavière ;
 le Doron de Champagny ;
 le Doron de Valpremont ;
 le Doron de Termignon, une rivière française affluent de l'Arc.

Voir aussi

Notes et références